Lorna – nome proprio di persona inglese femminile
Lorna – rapper panamense
Lorna – film del 1964 diretto da Russ Meyer
Lorna McNessie – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia del mostro di Loch Ness